Даниэла Фузар-Поли (, ) — итальянская профессиональная велогонщица. Она представляла свою страну на Чемпионате мира по шоссейным велогонкам 2004 года. Она также представляла Италию на Чемпионате Европы по шоссейному велоспорту 2006 года, заняв 11-е место в групповой гонке среди спортсменов до 23 лет.

Достижения 

2004
 2-я в Туре Бретани
 3-я на 2-м этапе Тура Бретани
2005
 4-й этап Тура Большого Монреаля
 2-я на 3-м этапе Вуэльты Сальвадора
2006
 3-я на этапе 4а Джиро ди Тоскана — Мемориал Микелы Фанини

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики Италии